Samsung SGH-A400 — перший стільниковий телефон, розроблений спеціально для жінок.

Дата анонсу 2001 (Травень)

Особливості: серед спеціальних, «жіночих» функцій цього телефону, — біологічний календар, календар жіночого циклу, таблиця калорій, розрахунок індексу маси тіла.

Подібні моделі 
 Fly S1186
 Nokia 8850
 Zetta A15
 Philips 330
 Fly FT20

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-A400 

A
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем